Emily DiDonato (1991 -), mannequin américaine ;
 Joyce DiDonato (1969 -), mezzo-soprano américaine.

Voir aussi 
 Jacques Di Donato (1942-), musicien interprète et improvisateur français.